est une adaptation en anime d'un manga du même titre écrit et illustré par Yasuhisa Hara. L'animé est produit par Pierrot, dirigé par Jun Kamiya, écrit par Naruhisa Arakawa. La musique est de Minako Seki.

La première saison est diffusée entre  et . Une seconde saison est diffusée entre  et . Une troisième saison est diffusée entre  et . Une quatrième saison est diffusée entre  et . À la fin de la saison 4, les studios d’animation Pierrot et Signpost ont annoncé qu'une saison 5 était prévue pour janvier 2024 avec un trailer d'annonce mettant en scène Kan Ki.

Panorama des saisons

Liste des épisodes

Saison 1

Saison 2

Saison 3

Saison 4

Notes et références

Notes

Références 

Kingdom